Göteborg bezeichnet:

Geografische Objekte
 Göteborg, eine Stadt in Schweden
 Göteborg (Gemeinde), eine Gemeinde in Schweden
 (10551) Göteborg, ein Asteroid

Schiffe
 Götheborg (Schiff, 1783)
 Götheborg (Schiff, 2004)

Siehe auch
 Gothenburg, englischer Name der Stadt Göteborg